

Persone 
 Adrian Quist – tennista australiano
 Anne Quist – vogatrice neerlandese
 Flemming Quist Møller – regista, fumettista, autore per bambini, batterista, sceneggiatore e attore danese
 Per-Ola Quist – ex nuotatore svedese
 Rasmus Quist Hansen – canottiere danese

Personaggi 
 Lucifero I – personaggio minore dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby